Ochthephilus kan syfta på:

 Ochthephilus (djur) –  ett släkte skalbaggar
 Ochthephilus (växter) – ett släkte växter